

Міллсборо — місто, штат Делавер
 Міллсборо — переписна місцевість, штат Пенсільванія